Alberto Guerra puede referirse a:

 Alberto Guerra López (1944-), jugador y entrenador de fútbol mexicano;
 Alberto Guerra Naranjo (1963-), escritor cubano.